Pemberton steht für:

Familienname folgender Personen:

 Bill Pemberton (1918–1984), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Cecil Pemberton (1907–1970), englischer Fußballspieler
 Daniel Pemberton (* 1977), britischer Filmkomponist und Musiker
 Frank Pemberton (1884–1965), englischer Fußballspieler
 Georgia Pemberton (* 2003), britische Theater- und Filmschauspielerin sowie Musicaldarstellerin
 Henry Pemberton (1694–1771), englischer Physiker

 John Pemberton (1831–1888), US-amerikanischer Drogist und der Erfinder der Coca-Cola
 John Pemberton (Fußballspieler) (* 1964), englischer Fußballspieler
 John C. Pemberton (1814–1881), General der Konföderation während des Sezessionskrieges
 Joseph Hardwick Pemberton (1852–1926), britischer Rosenzüchter
 Josephine Pemberton, britische Evolutionsbiologin
 Luther Pemberton (1866–1944), englischer Fußballspieler
 Martin Pemberton (* 1976), englischer Fußballspieler
 Patrick Pemberton (* 1982), costa-ricanischer Fußballspieler
 Paul A. Pemberton (?), US-amerikanischer Arzt, Orthopäde und Spezialist für Kinderorthopädie
 Robert Leigh-Pemberton, Baron Kingsdown (1927–2013), britischer Politiker und Bankmanager
 Roger Pemberton (1930–2021), US-amerikanischer Jazzmusiker
 S. George Pemberton (1948–2018), kanadischer Geologe und Paläontologe
 Selwyn Pemberton (1928–2005), walisischer Fußballspieler
 Sophie Pemberton (1869–1959), kanadische Malerin
 Steve Pemberton (* 1967), britischer Schauspieler, Komiker und Autor

Geographie:

Orte in Australien:
 Pemberton (Australien)

Orte in Kanada:
 Pemberton (British Columbia)

Orte im Vereinigten Königreich:
 Pemberton (Greater Manchester), Verwaltungseinheit
 Pemberton (Wales)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Pemberton (Massachusetts)
 Pemberton (Minnesota)
 Pemberton (New Jersey)
 Pemberton (Ohio)
 Pemberton (Pennsylvania)
 Pemberton (Virginia)
 Pemberton (West Virginia)
 Pemberton Heights (New Jersey)
 Pemberton Mill (Massachusetts)
 Pemberton Township, (New Jersey)